István Szűcs ist der Name folgender Personen:

* István Szűcs (Boxer) (* 1980), ungarischer Boxer
 István Szűcs (Fußballspieler) (* 1985), ungarischer Fußballspieler